Bosznia-Hercegovina
Palanka falu Brčko községben, a Brčkoi kantonban

 Észak-Macedónia
Kriva Palanka falu és község a Délkeleti régióban

 Horvátország
Palanka falu Gračac községben, Zára megyében

 Szerbia
 Bačka Palanka Palánka község szerb neve, a Dél-bácskai körzetben
 Banatska Palanka Palánk település szerb neve Fehértemplom községben, a Dél-bánáti körzetben
Bela Palanka falu és község a Piroti körzetben
Brza Palanka falu Kladovo községben, a Zaječari körzetben
Smederevska Palanka falu és község a Podunavi körzetben

Lásd még: Palánka (egyértelműsítő lap)